Улица Коли Мяготина — названия нескольких улиц:

 Улица Коли Мяготина — улица в селе Большое Чаусово Кетовского района Курганской области.
 Улица Коли Мяготина — улица в посёлке Варгаши Варгашинского района Курганской области.
 Улица Коли Мяготина — улица в городе Кургане.
 Улица Коли Мяготина — улица в городе Шадринске Курганской области.